El Condado de Barton es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Barton (Kansas)
 Condado de Barton (Misuri)